Kotar Novi Grad (njem: Bezirk Güssing , mađ: Németújvári járás) je jedna od sedam administrativnih jedinica u austrijskoj saveznoj državi Gradišće. Sjedište kotara je Novi Grad koja ima 3.768 stanovnika, dok cijeli kotar ima 26.653 stanovnika.

Administrativna podjela
Kotar Novi grad se dijeli na 29 administrativnih jedinica, od kojih je jedan grada,  osam tržišnih gradova i 20 općina.

Izvor

Vanjske poveznice
Savezna Država Gradišće Kotar Novi Grad 

Novi Grad
Gradišćanski Hrvati